Calmira — 16-разрядная альтернативная среда рабочего стола, работающая под управлением Windows 3.1 и выше, по внешнему виду напоминает Windows 95. Версия под названием Calmira Longhorn реализует кое-какие визуальные особенности системы Windows Vista, хотя не совместима с ней.

Оболочка служит не только для обновления облика рабочей среды Windows 3.1, она также включает в себя большое количество функций, присущих более поздним 32-разрядным оболочкам. В состав Calmira входит меню «Пуск», панель задач и рабочий стол, работающие примерно так же, как аналогичные компоненты среды Windows Explorer из 32-битных версий операционной системы.

Разработка 

Calmira была разработана в Borland Delphi 1.0, среде программирования, основанной на Object Pascal. Из-за того, что Windows 3.x в настоящее время — фактически вымершая операционная система, добавление новых возможностей и дополнений для Calmira происходят весьма редко.

Была также предпринята попытка портирования Calmira на Windows NT 3.51, результатом которой стал проект NT Shell.

Модификации 
Некоторые люди разработали свои собственные версии Calmira, добавляя новые возможности и настройки. Вот список наиболее используемых:

 Calmira LFN: Модифицированная версия, которая поддерживает длинные имена файлов, лучшее затенение значка, значок «Мои документы» и диалоговое окно для смены обоев. Последняя версия (выпущена 19 декабря 2006) также имеет собственные границы окон, которые подражают имеющимся в Windows 95.
 Calmira XP: Модификация, которая пытается подражать интерфейсу Windows XP. Бета-версия 4.0 также включает изменения из Calmira LFN, но была выпущена 6 марта 2006, означает что некоторые баги, исправленные в Calmira LFN с тех пор ещё здесь, и здесь отсутствуют собственные границы окон.
 Calmira Longhorn: Здесь имитируется интерфейс Windows Vista (рабочее название — Longhorn). Данная версии так же добавляет кнопку «x» в правый верхний угол окон, однако она содержит ряд ошибок
 Calmira Blackcomb: Фактически — новая версия Calmira Longhorn, имитирующая интерфейс Windows 7. Разработчик — Peter Protus. Последняя версия вышла 9 сентября 2011, после чего разработка проекта была прекращена.

Примечания

Ссылки 
 
 
 Calmira II, вариант оболочки для Windows 95/Windows NT 4.0

Среды рабочего стола для Windows
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Свободное программное обеспечение только под Windows